Сергей Юрьевич Бидонько () — российский чиновник, государственный и политический деятель, с сентября 2021 года является депутатом Государственной думы РФ. Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
В 1990 году окончил среднюю школу № 16 в г. Карпинске. В 1994 году окончил краснотурьинский индустриальный техникум и получил диплом по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 1999 по 2001 годы работал главным инженером ККП ОАО «Вахрушевуголь». В 2001 году назначен на должность генерального директора МУП «Карпинский комбинат коммунальных предприятий». В 2000 году окончил Уральский государственный технический университет — УПИ по специальности «Экономика, управление, менеджмент». С 2005 года — генеральный директор ООО «Жилкомсервис».

С марта 2009 по 2014 год возглавлял администрацию городского округа Карпинск.

15 декабря 2014 года назначен заместителем министра строительства и архитектуры Свердловской области, 18 февраля 2015 года — министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В 2015 году присвоено звание Почётного гражданина городского округа Карпинск.

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174, Свердловская область (был выдвинут от партии «Единая Россия»).

В декабре 2018 года сложил полномочия депутата Государственной Думы в связи с переходом на должность заместителя губернатора Свердловской области. В связи с избранием Бидонько по одномандатному округу, его мандат не может быть передан другому депутату, поэтому в 2019 году по округу № 174 были проведены дополнительные выборы. На них победил Антон Шипулин..

С 19 сентября 2021 года избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва.

Женат, воспитывает двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Бидонько Сергей Юрьевич в Свободной энциклопедии Урала
 Профиль (VII созыва) на сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 https://bidonko.ru/

Выпускники Уральского технического университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине